Еспанос Агропекуарија има више значења:

 Еспанос Агропекуарија, Блоке 1211 (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Еспанос Агропекуарија, Блоке 1605 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику